Saline Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Saline Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland, Australien.

in Kanada:
 Saline Creek (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Saline Creek (Arkansas), Fluss im Pike County, Bundesstaat Arkansas  
 Saline Creek (Kansas), Fluss im Anderson County, Bundesstaat Kansas  
 Saline Creek (Missouri), Fluss im Perry County, Bundesstaat Missouri 
 Saline Creek (Tennessee), Fluss im Stewart County, Bundesstaat Tennessee  
 Saline Creek (Texas), Fluss im Smith County, Bundesstaat Texas